A False Accusation – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke
A False Accusation – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères